Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Tom Okker 6-4, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1973